Batilda ze Schaumburg-Lippe (21. května 1873, Ratibořice - 6. dubna 1962, zámek Arolsen) byla dcerou prince Viléma ze Schaumburg-Lippe. Sňatkem s Fridrichem Waldecko-Pyrmontským se stala waldecko-pyrmontskou kněžnou.

Původ 
Batilda se narodila v Ratibořicích, v Českém království, jako šesté dítě a druhá dcera Viléma ze Schaumburg-Lippe (syn Jiřího Viléma ze Schaumburg-Lippe a Idy Waldecko-Pyrmontské) a jeho manželky Batildy Anhaltsko-Desavské (dcera Fridricha Anhaltsko-Desavského a Marie Hesensko-Kasselské).

Manželství 
9. srpna 1895 se v městě v Náchodě provdala za svého bratrance Fridricha Waldecko-Pyrmontského, šestého potomka a nejstaršího syna Jiřího Viktora Waldecko-Pyrmontského a jeho první manželky Heleny Nasavské. Měla s ním čtyři dětiː

 Josiáš Waldecko-Pyrmontský (13. května 1896 – 30. listopadu 1967)
 Maxmilián Vilém Gustav Heřman Waldecko-Pyrmontský (13. září 1898 – 23. února 1981)
 Helena Waldecko-Pyrmontská (22. prosince 1899 – 18. února 1948), ⚭ 1921 Mikuláš Oldenburský (10. srpna 1897 – 3. dubna 1970), dědičný oldenburský velkovévoda
 Jiří Vilém Karel Viktor Waldecko-Pyrmontský (10. března 1902 – 14. listopadu 1971)

Tituly a oslovení 
 21. května 1873 – 9. srpna 1895: Její Jasnost princezna Batilda ze Schaumburg-Lippe
 9. srpna 1895 – 26. května 1946: Její Jasnost waldecko-pyrmontská kněžna
 26. května 1946 – 6. dubna 1962: Její Jasnost waldecko-pyrmontská kněžna vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 21. května
Narození v roce 1873
Narození v Ratibořicích
Úmrtí 6. dubna
Úmrtí v roce 1962
Čeští Němci
Páni z Lippe
Ženy